Relaxamento muscular - fenômeno fisiológico de distensão da musculatura
Técnica de relaxamento
Meditação

Desambiguação